Porges est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
 Arthur Porges (1915-2006), un écrivain américain ;
 Ingo Porges (1938-), un footballeur allemand ;
 Jules Porgès (1839-1921), un joaillier et diamantaire français ;
 Moritz Porges (1857-1909), un joueur d'échecs austro-hongrois ;
 Nathan Porges (1848-1924), un rabbin allemand.